The Woodsman – film del 1910 prodotto dalla Nestor Film Company
 The Woodsman - Il segreto (The Woodsman) – film del 2004 diretto da Nicole Kassell